

Населені пункти та їхні частини

 Доброґощ — село в гміні Стшелін Стшелінського повіту Нижньосілезького воєводства
 Доброґощ — село в гміні Косьцежина Косьцерського повіту Поморського воєводства
 Доброґощ — осада в гміні Тшцинсько-Здруй Грифінського повіту Західнопоморського воєводства
 Доброґощ — осада в гміні Щецинек Щецинецького повіту Західнопоморського воєводства
 Доброґощ — осада в гміні Валч Валецького повіту Західнопоморського воєводства
 Доброґощ — лісова осада в гміні Ґродзіськ Сім'ятицького повіту Підляського воєводства

Примітки